Verborgen gebreken (recht), gebreken die bij aankoop van iets nog niet zichtbaar waren
Verborgen gebreken (boek), een boek geschreven door de Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein
Verborgen gebreken (film), een Nederlandse film uit 2004 gebaseerd op bovenstaand boek
Verborgen gebreken (dramaserie), een Nederlandse dramaserie uitgezonden op Net5